

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Duu“ beginnt.

Duu 



Duun 
 Duun, Olav (1876–1939), norwegischer Schriftsteller

Duus 
 Duus, Bodil, dänische Badmintonspielerin
 Duus, Jesper (* 1967), dänischer Eishockeyspieler und -trainer
 Duus, Joernhinrich (* 1942), deutscher Unternehmer